«Eeny, meeny, miny, moe» (возможны различные варианты написания) — англоязычная детская игровая считалка. Это один из многих подобных стишков, в которых ребёнок указывает последним слогом на человека, которого «отсчитали». Считалка существовала в различных формах задолго до 1820 года и присутствует в разных языках, где имеются сходные бессмысленные слоги.

Поскольку многие подобные считалки существовали ранее, трудно точно установить её происхождение.

Версии 
Обычная версия:

 Eeny, meeny, miny, moe,
 Catch a tiger by the toe.
 If he hollers, let him go,
 Eeny, meeny, miny, moe.

Дословный перевод:

 Ини, мини, мани, мо,
 Поймай тигра за палец.
 Если вскрикнет - отпусти его,
 Ини, мини, мани, мо.

Есть различные вариации, где «tiger» заменяется на «nigger», «tinker», имя из двух слогов и т. д., или же «hollers» заменяется «screams», «wiggles» либо другим глаголом.

Примечания 

Детский фольклор
Английский фольклор